Game of Thrones, een televisieserie
 Gathering of Tweakers, het forum van de website Tweakers
 Het pseudoniem van striptekenaar Gommaar Timmermans

 De luchthavencode van het vliegveld Göteborg-Landvetter Airport